Een district van Lesotho, zie Quacha's Nek (district)
 De hoofdstad van het district, zie Quacha's Nek (stad)